Il doppio degli Internazionali Femminili di Palermo 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Marija Korytceva e Darya Kustava erano le detentrici del titolo, ma la Kustava quest'anno non ha partecipato. Solo la Koryttseva ha partecipato facendo coppia con Galina Voskoboeva, ma ha perso in semifinale contro Sara Errani e Nuria Llagostera Vives

Sara Errani e Nuria Llagostera Vives hanno vinto in finale 2–6, 7–6(1), 10–4, contro Alla Kudrjavceva e Anastasija Pavljučenkova.

Teste di serie

  Marija Korytceva /  Galina Voskoboeva (semifinali)
  Renata Voráčová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (semifinali)

  Sara Errani /  Nuria Llagostera Vives  (campionesse)
  Alla Kudrjavceva /  Anastasija Pavljučenkova (finale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 

Internazionali Femminili di Palermo 2008